baza cytowań
 wskaźnik cytowań
 wskaźnik Hirscha